Ashour ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Ashour (* 1960), libyscher Richter und Politiker
 Emam Ashour (* 1998), ägyptischer Fußballspieler
 Hisham Mohd Ashour (* 1982), ägyptischer Squashspieler
 Mahmoud Ashour (* 1976), ägyptischer Fußballschiedsrichter
 Radua Ashur (1946–2014), ägyptische Schriftstellerin
 Ramy Ashour (* 1987), ägyptischer Squashspieler

sowie ein osmanischer Namensbestandteil von:
 Ashour Yousef (1858–1915), osmanischer Journalist